Abuan (Kintamani), een plaats in het regentschap Bangli in de Indonesische provincie Bali
 Abuan (Susut), een plaats in het regentschap Bangli in de Indonesische provincie Bali